FK Tempo Partizánske (celým názvem: Futbalový klub Tempo Partizánske) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Partizánske. Založen byl v roce 1940 pod názvem ŠK Baťa Baťovany. Od sezóny 2012/13 působí ve čtvrté lize Západoslovenského futbalového zväzu – sk. Severozápad.

Klub má na svém kontě jednu poválečnou sezónu v 1. lize, kam se však později již nikdy neprobojoval a dosud je to největší úspěch v jeho historii. Po sestupu hrál dvě sezóny Slovenskou divizi (2. nejvyšší soutěž) a sezónu Oblastní soutěž (3. nejvyšší soutěž). V roce 2015 klub oslavoval 75. výročí od svého založení, při kterém si v přátelském utkání zahrál s bratislavským Slovanem.

Své domácí zápasy odehrává na městském stadionu Karola Jokla.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1940 – ŠK Baťa Baťovany (Športový klub Baťa Baťovany)
 1942 – ŠOHG Šimonovany (Športový oddiel Hlinkovej gardy Šimonovany)
 1945 – ŠK Baťovany (Športový klub Baťovany)
 1948 – ZK Baťovany (Závodný klub Baťovany)
 1949 – JTO Sokol Partizánske (Jednotná telovýchovná organizácia Sokol Partizánske)
 1953 – DŠO Iskra Partizánske (Dobrovoľná športová organizácia Iskra Partizánske)
 1957 – TJ Iskra Partizánske (Telovýchovná jednota Iskra Partizánske)
 1991 – FK Tempo Partizánske (Futbalový klub Tempo Partizánske)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1942–1944: 1. slovenská liga
 1945–1946: Státní liga – sk. A
 1962–1965: Krajský přebor – sk. Západ
 1965–1971: Divize E
 1971–1974: 3. liga – sk. C
 1974–1978: Divize E
 1978–1981: Divize – sk. Střed
 1981–1986: 2. SNFL – sk. Západ
 1986–1987: Divize – sk. Západ (Severozápad)
 1987–1990: Divize – sk. Západ
 1990–1993: 2. SNFL – sk. Západ
 1993–1998: 3. liga – sk. Západ
 2012–: 4. liga  – sk. Severozápad

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

  
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1940
FK Tempo